HE, H.E., He eller he kan avse: 

 He (bokstav) – en bokstav  i flera semitiska alfabet
 HE – IATA-koden ett tyskt flygbolag Luftfahrtgesellschaft Walter
 H.E. eller H.Exc. - förkortning för Excellens
 he – ISO 639-1 alpha-2-koden för Hebreiska
 He – kemisk symbol för grundämnet helium
 He (namn) – ett kinesiskt efternamn
 HE-profil – en stålprofil
 Kejsarinnan He – en kinesisk kejsarinna